UK Championship 2017 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 28 listopada - 10 grudnia 2017 roku w Barbican Centre w York (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 170 000 £
II Miejsce: 75 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £
Runda 4: 15 000 £
Runda 3: 10 000 £
Runda 2: 5 000 £

Najwyższy break turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 850 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 142, 103  Michael White
 138, 128, 122, 111, 110  Ryan Day
 137, 128, 114  Joe Perry
 137  Judd Trump
 135, 134, 127, 119, 104, 101, 100  Mark Allen
 135, 129, 123, 114, 104  Shaun Murphy
 135, 108, 101  Martin Gould
 134, 120, 108  Li Hang
 134, 103  Yan Bingtao
 134, 101  Mark King
 132, 121, 117, 111, 107, 106, 105, 104, 103, 103  Ronnie O’Sullivan
 130, 112, 110  Liang Wenbo
 130, 106, 101  Mark Joyce
 130  Dominic Dale
 129, 128, 126, 124, 118, 105, 102, 101  Neil Robertson
 129, 128, 127, 117, 116  Stephen Maguire
 129, 117  Scott Donaldson
 129  Chris Wakelin
 128  Akani Songsermsawad
 128  Jimmy White
 124  Jack Lisowski
 123  Martin O’Donnell

 121, 107, 106  Lü Haotian
 121  Tom Ford
 120  Robbie Williams
 118, 116  Ricky Walden
 117  Daniel Wells
 115  Xu Si
 114, 107  Luca Brecel
 113  Matthew Selt
 110, 108, 105  Anthony McGill
 110  Marco Fu
 109  Fergal O’Brien
 109  Noppon Saengkham
 108, 101  Kyren Wilson
 108  Yu Delu
 108  Kurt Maflin
 105  Ashley Hugill
 103  Niu Zhuang
 102, 101  David Gilbert
 102  Mark Williams
 101  Peter Ebdon
 101  Wang Yuchen

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

UK Championship
2017 w sporcie
2017 w Anglii
York